Il doppio del torneo di tennis Zwevegem Ladies Open 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Mihaela Buzărnescu e Nicola Geuer che hanno battuto in finale Kim Kilsdonk e Nicolette Van Uitert 7-65, 1-6, [10-4].

Teste di serie

 Lenka Wienerová /  Maryna Zanevs'ka (semifinali)
 Aleksandrina Najdenova /  Polina Pekhova (primo turno)

 Pemra Özgen /  Sandra Zaniewska (semifinali)
 Julija Bejhel'zymer /  Iryna Burjačok (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Zwevegem Ladies Open 2012